Амфиктион (мифология) () — в древнегреческой мифологии — сын Девкалиона и Пирры, отец Итона.
 Амфиктиония (, или ) — в Древней Греции — один из городов-государств, объединённых в религиозно-политический союз.